Jozef Golonka, slovaški hokejist, * 6. januar 1938, Bratislava, Slovaška.

Golonka je bil dolgoletni igralec kluba HC Slovan Bratislava v češkoslovaški ligi, kjer je odigral 330 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 298 golov. Za češkoslovaško reprezentanco je igral na treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje, ter več svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po dveh srebrnih in bronastih medalj. Za reprezentanco je v 134-ih nastopih dosegel 82 golov. Po končani karieri je deloval kot trener, tudi pri klubu HC Slovan Bratislava.

Pregled kariere

|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 64
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 6
| 8
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 4
| 6
| 10
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 69/70
|
| 22
| 10
| 7
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 71/72
|
| 32
| 22
| 14
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti SC Riessersee
Hokejisti HKm Zvolen
Slovaški hokejski trenerji
Selektorji slovaške hokejske reprezentance
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih